Tremedal puede hacer referencia a:

 Tremedal de Tormes, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 El Tremedal, una localidad española del municipio de Solana de Ávila, en la provincia de Ávila, Castilla y León.
 Orihuela del Tremedal, municipio español de la provincia de Teruel, en Aragón.
 Tremedal, tipo de terreno fangoso que se da en zonas con afloramiento de aguas subterráneas y que presenta vegetación abundante.

Enlaces externos